Solan może dotyczyć: 
 Solan – miasto w północnych Indiach, w stanie Himachal Pradesh
 Solan – dystrykt w północnych Indiach, w stanie Himachal Pradesh
 Solan – gat. słonego sera
 Solan – przedsiębiorstwo